Wörsbach und Wöhrsbach sind geographische Namen:

Fließgewässer:
 Wörsbach (Emsbach), linker Zufluss des Emsbachs in Niederbrechen, Gemeinde Brechen, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Wörsbach (Odenbach), linker Zufluss des Odenbachs gegenüber der Rauschermühle von Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

 Wöhrsbach oder Wehrsbach, rechter Zufluss des Mittelrheins nach Kestert, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Ort:
 Wörsbach (Niederkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Wersbach